August Ferdinand Pruský (23. května 1730, Berlín – 2. května 1813, Berlín) byl pruský princ a generál, velmistr řádu johanitů. Náležel k rodu Hohenzollernů jako nejmladší syn krále Fridricha Viléma I. Pruského a jeho manželky Žofie Doroty Hannoverské.

Život 
August Ferdinand se narodil jako nejmladší syn pruského krále Fridricha Viléma I. a jeho manželky Žofie Doroty Hannoverské. Jeho staršími sourozenci byli mimo jiné pruský král Fridrich II. Veliký, švédská královna Luisa Ulrika a braniborsko-bayreuthská markraběnka Vilemína.

V pěti letech se princ připojil k pěšímu pluku "Kronprinz". V roce 1740 jej bratr jmenoval velitelem 34. pěšího pluku. V roce 1756 se stal generálmajorem a doprovázel svého bratra krále při tažení do Saska, Čech a Slezska. Bojoval v bitvě u Vratislavi a u Leuthenu. V roce 1758 jej však jeho zdraví donutilo armádu opustit.

12. září 1763 byl Ferdinand jmenován velmistrem řádu johanitů; tento post si udržel do roku 1812.

Manželství a potomci 
27. září 1755 se pětadvacetiletý princ oženil se svou o osm let mladší neteří Annou Alžbětou Luisou, dcerou jeho sestry Žofie Doroty a jejího manžela Fridricha Viléma Braniborsko-Schwedtského. Manželé spolu měli sedm dětí:

 Frederika Alžběta Dorotea Henrieta Amálie Pruská (1. listopadu 1761 – 28. srpna 1773)
 Fridrich Jindřich Emil Karel Pruský (21. října 1769 – 8. prosince 1773)
 Frederika Dorotea Luisa Filipína Pruská (24. května 1770 – 7. prosince 1836), ⚭ 1796 kníže Anton Radziwiłł (13. června 1775 – 7. dubna 1833)
 Jindřich Fridrich Karel Ludvík Pruský (11. listopadu 1771 – 8. října 1790)
 Fridrich Ludvík Kristián Pruský (18. listopadu 1772 – 10. října 1806), padl v bitvě u Saalfeldu, zemřel svobodný, ale měl nelegitimní potomky
 Fridrich Pavel Jindřich August Pruský (*/† 1776)
 Fridrich Vilém Jindřich August Pruský (19. září 1779 – 19. července 1843)

August Ferdinand zemřel 2. května 1813 ve věku 82 let v Berlíně jako poslední žijící vnuk britského krále Jiřího I. Manželka jej přežila o sedm let a zemřela 10. února 1820 ve věku 81 let.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Hohenzollernové
Pruští princové
Němečtí válečníci
Osobnosti sedmileté války
Nositelé velkokříže Řádu čestné legie
Narození v roce 1730
Narození 23. května
Narození v Berlíně
Úmrtí v roce 1813
Úmrtí 2. května
Úmrtí v Berlíně
Pohřbení v katedrále v Berlíně
Muži